Tasmanian Devils Football Club – squadra di football australiano
 Tazmanian Devils – gruppo musicale pop/rock
 Tazmanian Devils – album del 1980 del gruppo omonimo

Pagine correlate 
 Tasmanian Devil